Merunowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Merunowicz (1849–1912), polnischer Arzt und Beamter
 Teofil Merunowicz (1846–1919), galizischer Politiker